Schlussscheibe ist die Bezeichnung für

 Zugschlusssignal
 Schlossscheibenschlagwerk